Karstädt (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Karstädt (Prignitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Karstadt (winkelketen), een winkelketen